Воробьёвы го́ры — московский топоним и производные от него названия.

 Воробьёвы горы — название местности на юго-западе Москвы на крутом правом берегу реки Москвы (1935–1999 гг. — Ленинские горы).
 «Воробьёвы горы» — разговорное и одновременно устаревшее официальное название микрорайона на юго-западе Москвы. В отличие от станции метро и местности микрорайон по-прежнему формально именуется «Ленинские горы».
 «Воробьёвы горы» — станция Сокольнической линии Московского метрополитена.
 «Воробьёвы горы» — закрытая железнодорожная станция Московской окружной железной дороги.
 «Воробьёвы горы» — летний причал, расположенный на южном берегу Москвы-реки, и выходящий к одноимённой местности.
 «Воробьёвы горы» (Лицей № 1525) — государственное образовательное учреждение в г. Москве.
 «Воробьёвы горы» — высотный жилой комплекс.
 «Воробьёвы горы» — образовательный комплекс, образованный на базе бывшего Дворца Пионеров на Ленинских горах. 
 «Воробьёвы горы» — природный заказник на юго-западе Москвы.
 «Воробьёвы горы» — пьеса советского драматурга Алексея Симукова.